Cocina o gastronomía valenciana puede hacer referencia a:
 Gastronomía de la Comunidad Valenciana; o más específicamente:
 Gastronomía de la provincia de Valencia.